Olmo u Olmos puede referirse a 

 Ulmus, árbol generalmente conocido como olmo.
 Olmo, nombre literario del periodista bilbaíno Luis del Olmo Alonso, creador de Don Celes.
 Olmos (apellido). apellido español.
 Olmos y Robles, serie de televisión española.
 (5608) Olmos, asteroide.

En España 

 Olmos de Atapuerca, localidad en la provincia de Burgos.
 Olmos de Esgueva, localidad en la provincia de Valladolid.
 Olmos de la Picaza, localidad en la provincia de Burgos.
 Olmos de Ojeda, localidad en la provincia de Palencia.
 Olmos de Peñafiel, localidad en la provincia de Valladolid. 
 Olmos de Pisuerga, localidad en la provincia de Palencia.

Localidades 

 Olmo (Alta Córcega), comuna en el departamento de Alta Córcega, Francia.
 Olmo al Brembo, localidad y comuna de la provincia de Bérgamo, región de Lombardía, Italia.
 Olmo Gentile, localidad y comuna de la provincia de Asti, región de Piamonte, Italia.
 Olmos, freguesia del municipio de Macedo de Cavaleiros, Portugal
 Olmos (Perú), ciudad y capital del distrito homónimo, Perú.
 Olmos (Uruguay), localidad del departamento de Canelones, Uruguay.
 Distrito de Olmos, en el departamento de Lambayeque, Perú.
 Empalme Olmos, localidad del departamento de Canelones, Uruguay.
 Lisandro Olmos (La Plata), localidad del Gran La Plata, Argentina.